Хофкирхе ( — «придворная церковь») — название ряда церквей в немецкоязычных странах. Придворные церкви часто входят в дворцовый ансамбль. В криптах придворных церквей хоронили членов княжеских фамилий.

Название Хофкирхе носят в частности церкви в Берлине, в Дрездене, Инсбруке, Нойбурге.

См. также 
 Хофкирхе (Дрезден)